gmina Świętajno (powiat olecki) – województwo warmińsko-mazurskie
 gmina Świętajno (powiat szczycieński) – województwo warmińsko-mazurskie